Friedrich Matthaei oder Friedrich Matthäi ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Matthäi (Maler) (1777–1845), deutscher Maler
 Friedrich Matthäi (Politiker) (1822–1891), hessischer Mühlenbesitzer und Politiker
 Friedrich Matthaei (Mediziner) (1865–1930), deutscher Gynäkologe
 Friedrich Anton Levin Matthaei (1774–um 1840), deutscher Lehrer, Geistlicher und Schriftsteller